Roda kan syfta på följande:
 Roda, ringen i den afrobrasilianska kampkonsten capoeira

Geografi

Egypten 

 Rhoda, ö, Giza,

Grekland 

 Róda, ort, Joniska öarna, Nomós Kerkýras,

Spanien 

 La Roda, stad i Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar